Мохаук:
 Мохауки — племя североамериканских индейцев.
 Грумман OV-1 «Мохаук» — американский разведывательный и ударный самолёт.